Niemcy:
 Rabenau – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Rabenau – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Gießen

Inne:
 Rabenau – ród